Anna Karen ist der Name folgender Personen:

* Anna Karen (Schauspielerin) (1936–2022), südafrikanische Schauspielerin
 Anna Karen Morrow (1914–2009), US-amerikanische Schauspielerin